Andoni (en español "Antonio") es un nombre propio vasco que hace referencia a varios artículos:

Personas
Andoni Agirregomezkorta, actor español;
Andoni Canela, fotógrafo español especializado en naturaleza;
Andoni Egaña, bertsolari y escritor en euskera;
Andoni Goikoetxea (desambiguación)
Andoni Lakabeg, futbolista español;
Andoni Zubizarreta, exportero español;
Andoni Pon, atleta;

Además
Andonis Samarás, economista y ex primer ministro griego;

Nombres masculinos
Nombres vascos